Sämisch oder Saemisch ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Sämisch (1878–1940), deutscher Politiker (SPD/USPD/KPD)
 Edwin Saemisch, siehe Theodor Saemisch
 Friedrich Saemisch (1869–1945), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker
 Friedrich Sämisch (1896–1975), deutscher Schachmeister
 Theodor Saemisch (1833–1909), deutscher Ophthalmologe

Siehe auch:
 Sämischleder
 Semisch
 Sehmisch